

Pessoas
Frances Folsom Cleveland

Localidades 

Folsom (Califórnia)
Folsom (Luisiana)
Folsom (Nova Jérsei)
Folsom (Novo México)
Folsom (Pensilvânia)

Outros
17952 Folsom

Desambiguação